Ajay – film del 2006 di Meher Ramesh
 Ajay Devgn – attore, regista e produttore cinematografico indiano
 Ajay Naidu – attore statunitense
 Ajay Singh Deol – attore, regista e produttore cinematografico indiano